Авиакатастрофа Ту-104 близ Внукова 17 марта 1979 года
 Авиакатастрофа Ту-204 во Внукове 29 декабря 2012 года